Лас Кукас има више значења:

 Лас Кукас (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Кукас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику